Ранчо Марискал има више значења:

 Ранчо Марискал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Марискал (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику